Franciaország
Saint-Martin-du-Puy, település Gironde megyében
Saint-Martin-du-Puy, település Nièvre megyében